Ágúst Hauksson (1960) – ex calciatore islandese
Alex Þór Hauksson (1999) – calciatore islandese
Eiríkur Hauksson (1959) – cantante islandese
Haukur Hauksson (1991) – calciatore islandese
Óskar Örn Hauksson (1984) – calciatore islandese